Bulgarien deltog första gången vid olympiska sommarspelen 1896 i Aten med en gymnast, Charles Champaud, men han var en schweizare som var bosatt i Bulgarien och därmed är det omtvistat om han skall räknas till Bulgarien eller Schweiz. Därefter dröjde det till de olympiska sommarspelen 1924 i Paris innan Bulgarien återigen medverkade i de olympiska spelen. De har därefter endast missat tre spel, 1932 på grund av depressionen, 1948 efter andra världskriget och 1984 då de deltog i Sovjetunionens bojkott av spelen i Los Angeles.

De debuterade i de olympiska vinterspelen 1936 i Garmisch-Partenkirchen och har sedan dess medverkat vid alla vinterspelen.

Bulgarien har totalt vunnit 230 medaljer (224 sommar och 6 vinter), med brottning och tyngdlyftning som de mest framgångsrika sporterna.

Medaljer

Medaljer efter sommarspel

Medaljer efter vinterspelen

Medaljer efter sporter

Källor